Tetracladium kan syfta på:

 Tetracladium (svampar) –  ett släkte av svampar
 Tetracladium (växter) – ett släkte av växter